Brasilien deltog för första gången i paralympiska spelen vid sommarspelen 1972 i Heidelberg och har deltagit i samtliga sommarspel sedan dess.

Medaljfördelning

Medaljer efter spel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sport

Källor 

Nationer i paralympiska spelen